The High End of Low е седмият поред студиен албум на Мерилин Менсън. Дата на релийз в САЩ е 26 май 2009. Първия сингъл „Arma-goddamn-motherfuckin-geddon“ е пуснат на 4 май 2009.

Траклист:

Всички текстове са написани от Менсън.

1. „Devour“
2. „Pretty as a Swastika“ („Pretty as a ($)“)
3. „Leave a Scar“
4. „Four Rusted Horses“
5. „Arma-Goddamn-Motherfuckin-Geddon“
6. „Blank and White“
7. „Running to the Edge of the World“
8. „I Want to Kill You Like They Do In the Movies“
9. „WOW“
10. „Wight Spider“
11. „Unkillable Monster“
12. „We're from America“
13. „I Have to Look Up Just to See Hell“
14. „Into the Fire“
15. „15“

Бонус песни:

 „Pretty as a Swastika“ (Алтернативна версия)
 „Arma-goddamn-motherfuckin-geddon“ (Teddybears Remix)

Специално издание бонус диск:

1. „Arma-goddamn-motherfuckin-geddon“ (Teddybears Remix)
2. „Leave a Scar“ (Alternate Version)
3. „Running to the Edge of the World“ (Alternate Version)
4. „Wight Spider“ (Alternate Version)
5. „Four Rusted Horses“ (Opening Titles Version)
6. „I Have to Look Up Just to See Hell“ (Alternate Version)

Бонус песни към специалното издание:
 „Fifteen“ [iTunes bonus track]
 „Into the Fire“ (Alternate Version)

Музикални албуми от 2009 година